Dabbas oder Dabbass ist der Familienname folgender Personen:

 Athanasios IV. Dabbas (1647–1724), griechischer Patriarch von Antiochia 
 Dhia Hadi Mahmoud Al-Dabbass (* 1953), irakischer Diplomat